Alamo Bowl 2016 peut désigner :
 Alamo Bowl 2016, édition jouée le  dans le cadre de la saison universitaire 2015 ;
 Alamo Bowl 2016, édition jouée le  dans le cadre de la saison universitaire 2016.